Ports : commune française du département d'Indre-et-Loire
 Ports : comarque espagnole de la Communauté valencienne